Хоккейные игры Kajotbet 2012 прошли с 26 по 29 апреля 2012 года.

Турнир стал частью хоккейного Евротура и прошёл в чешском городе Брно. Победителем турнира стала сборная Финляндии.

Выставочный матч Россия — Финляндия был сыгран в России в Санкт-Петербурге.

До 2012 года турнир носил название «Чешские хоккейные игры», однако 16 февраля того же года игры получили нового спонсора и стали называться «Хоккейные игры Kajotbet».

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Составы

Главный тренер
  Зинэтула Билялетдинов

Главный тренер
  Юкка Ялонен

Главный тренер
  Алоис Гадамчик

Главный тренер
  Пер Мортс

Матчи 
Часовой пояс: Кайот Арена, Брно (UTC+2); СК «Юбилейный», Санкт-Петербург (UTC+4)

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Кари Лехтонен
 Защитник:  Дмитрий Калинин
 Нападающий:  Томаш Плеканец

Символическая сборная 
 Вратарь:
 Защитники:
 Нападающие:

Победитель Хоккейных игр Kajotbet 2012

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные игры Kajotbet 2012 на сайте Чешской федерации хоккея

2012
2012 год в хоккее
Спорт в Чехии в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Брно
Апрель 2012 года